Развозов — русская фамилия.

Известные носители:
 Развозов, Александр Владимирович (1879—1920) — русский флотоводец, контр-адмирал.
 Развозов, Егор Фёдорович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 1535; 26 ноября 1803.
 Развозов, Йоэль (род. 1980) — израильский дзюдоист, политический деятель.
 Развозов, Сергей Михайлович — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 8676; 26 ноября 1851.